Duchowiec () – nazwa toponimów w Rosji

Miejscowości 

 Duchowiec – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego (sielsowiet mokowski)
 Duchowiec – chutor w rejonie kurskim obwodu kurskiego (sielsowiet woroszniewski)

Zobacz także 
 Duchowicz – nazwisko

Strony ujednoznaczniające